Brassicanus ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Brassicanus (nach 1475–1514), deutscher Humanist, Gelehrter und Grammatiker
 Johannes Alexander Brassicanus (1500–1539), Humanist, neulateinischer Dichter
 Johannes Ludwig Brassicanus (1509–1549), Humanist, neulateinischer Dichter